Sadeln kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sadeln, Ingå, Nyland, 
 Sadeln, Esbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar